Лявданский — русская фамилия. Известные носители:

 Лявданский, Александр Николаевич (1893—1937) — советский историк и археолог.
 Лявданский, Владимир Константинович (1931—2009) — советский и российский шахматист, юрист.